

Hydronyme 
 LYerre est une rivière située dans le département français d'Eure-et-Loir, en région Centre, et un affluent droit du Loir, donc un sous-affluent de la Loire, la Maine et la Sarthe.

Toponyme 
 Saint-Hilaire-sur-Yerre est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.